Osoby o tym nazwisku:
 Brayan Angulo – kolumbijski piłkarz
 Carlos Iturgaiz Angulo – hiszpański nauczyciel i polityk, eurodeputowany
 Eliseo Angulo – boliwijski piłkarz
 Enrique Sarmiento Angulo – rzymskokatolicki duchowny
 James Angulo – kolumbijski piłkarz 
 José de la Trinidad Valera Angulo – rzymskokatolicki duchowny
 José Trinidad Fernández Angulo – rzymskokatolicki duchowny
 Igor Angulo – hiszpański piłkarz
 Marvin Angulo – kostarykański piłkarz
 Miguel Ángel Angulo – hiszpański piłkarz
 Sergio Angulo – kolumbijski piłkarz